Сукач — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сукач, Александр Давыдович (1905—1965) — советский конструктор угольных комбайнов, лауреат Государственных премий СССР.
 Сукач, Виктор Григорьевич (род. 1940) — советский и российский литературовед.

Топоним 
 Сукач — деревня в Брестской области Белоруссии.

См. также 
 Сукачи